

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Charles Louis du Chilleau de La Roche (1738-1825), militaire français ;
 Claude-Marie du Chilleau, (1737-1796), militaire français ;
 Jean-Baptiste du Chilleau (1735-1824), homme d'Église français ;
 Marie-Charles du Chilleau (1734-1794), militaire français.

Homonymie de patronyme